Куликовское сельское поселение — муниципальное образование в составе Ленинградского района Краснодарского края России.

В рамках административно-территориального устройства Краснодарского края ему соответствует Куликовский сельский округ.

Административный центр  и единственный населённый пункт — хутор Куликовский.

Сельское поселение образовано законом Краснодарского края от 5 мая 2004 года.

Население

Примечания 

Сельские поселения Ленинградского района Краснодарского края